Reginald Eskine Foster, dit Tip Foster (1878-1914), est un joueur de cricket et footballeur anglais.
 Reginald Foster (1939-2020), est un latiniste américain.